Gregoriussen ist der Familienname folgender Personen:

 Jákup Pauli Gregoriussen (* 1932), färöischer Architekt, Grafiker und Schriftsteller
 Jóan Petur Gregoriussen (J. P. Gregoriussen; 1845–1901), färöischer Dichter
 Liffa Gregoriussen (1904–1992), färöische Modeschöpferin und Frauenrechtlerin